José Luis Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* José Luis Rodríguez (Sportfunktionär) (José Luis Rodríguez Espinosa; * 1961), uruguayischer Unternehmer und Sportfunktionär 
 José Luis Rodríguez (Fußballspieler, I) (El Puma), mexikanischer Fußballspieler 
 José Luis Rodríguez (Fußballspieler, 1997) (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 José Luis Rodríguez (Fußballspieler, 1998) (* 1998), panamaischer Fußballspieler 
 José Luis Rodríguez Aguilar (* 1994), chilenischer Radsportler 
 José Luis Rodríguez González (El Puma; * 1943), venezolanischer Sänger und Schauspieler
 José Luis Rodríguez Jiménez (* 1961), spanischer Historiker 
 José Luis Rodríguez Pittí (* 1971), panamaischer Schriftsteller und Fotograf
 José Luis Rodríguez Vélez (1915–1984), panamaischer Komponist und Musiker
 José Luis Rodríguez Zapatero (* 1960), spanischer Politiker
 José Luis Alonso Rodríguez (* 1969), spanischer Rechtswissenschaftler